Кристи́на Ха́ллер (; ) — немецкая кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Европы по кёрлингу